Il singolare del torneo di tennis Magdeburg Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Axel Pretzsch 7-66, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Michal Tabara (quarti di finale)
 Julian Knowle (quarti di finale)
 Neville Godwin (secondo turno)

 Alexander Popp (secondo turno)
 Axel Pretzsch (finale)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 2002